Превиш може бити:

 Превиш (Шавник), насељено мјесто у општини Шавник, Република Црна Гора
 Превиш (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ